Polsko-Irańska Izba Gospodarcza (pers. اتاق بارزگانی ایران و لهستان, ang. Polish-Iranian Chamber of Commerce) jest niezależną organizacją non-profit, która promuje i wspiera polsko-irańską współpracę gospodarczą.

Siedziba 
Mieści się w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 69.

Zobacz też 
 Ambasada Iranu w Polsce
 Ambasada RP w Teheranie

Iran
Izby gospodarcze
Stosunki polsko-irańskie
Stowarzyszenia gospodarcze
Stowarzyszenia w Warszawie